geografia
 Chili (ang. Chili Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 Chili (ang. Chili Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Chili – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Chili – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Rio Arriba
 Chili – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark

 kulinaria
 papryka chili
 sos chili
 chili con carne – potrawa kuchni meksykańskiej

Zobacz też 

 
 „chilli” i „Chilli”